Big Mound bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Mound (Florida)
 Big Mound (Louisiana)
 Big Mound (South Dakota)
 Big Mound (Texas)
 Big Mound (Wisconsin)